Stadio Primo Nebiolo – stadio di baseball di Messina
 Stadio Primo Nebiolo – stadio di atletica leggera di Torino